Ferdinand II. Medicejský (14. července 1610, Florencie – 23. května 1670, Florencie) byl v letech 1621–1670 toskánský velkovévoda.

Život 
Narodil se jako nejstarší syn (druhé dítě), velkovévody Toskánska, Cosima II. Medicejského a jeho manželky velkovévodkyně Marie Magdaleny. Nastoupil na trůn po smrti svého otce 28. února roku 1621. Do roku 1628 vládly za Ferdinanda jako regentky jeho matka a babička velkovévodkyně toskánská Kristina Lotrinská. Dne 26. září roku 1633, si Ferdinand vzal Vittorii della Rovere. Pár měl čtyři syny. Na trůn po jeho smrti nastoupil jeho syn Cosimo III. Medicejský.

Vláda 
Zpočátku zůstala jeho vláda pod vlivem jeho matky a babičky. Postupně se stala samostatnější a jeho významným počinem bylo snížení nákladů na velkovévodský dvůr. Různými opatřeními se snažil zabránit rozšíření morové epidemie, která postihla Toskánsko v roce 1630 a která i přesto zahubila 10 % tehdejšího obyvatelstva. Tyto činy mu přinesly velkou oblibu i proto, že spolu se svými bratry poskytoval osobní půjčky obyvatelstvu. Soulad s jeho bratry je jedním z hlavních příznaků jeho vlády. V zahraniční politice se příliš neangažoval až do roku 1643, kdy vstoupil do neúspěšné války o hrabství Castro, která měla zabránit rozšiřování papežských států. Ferdinand Toskánsko mírně rozšířil tím, že skoupil dědictví dvou malých sousedních hrabství (1633 – Santa Fiora, 1649 – Pontremoli). Za jeho vlády se projevily první známky úpadku toskánské ekonomiky především v důsledku moru a nákladů během války o Castro.

Byt též členem společnosti Accademia del Cimento, kterou založil jeho bratr Leopold.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Ferdinand II.
Ferdinand II.
Ferdinand II.
Narození ve Florencii
Úmrtí ve Florencii
Pohřbení v bazilice San Lorenzo ve Florencii
Narození 14. července
Narození v roce 1610
Úmrtí 23. května
Úmrtí v roce 1670
Muži
Narození 14. června